Voss (o Vossius) puede referirse a las siguientes personalidades:

 Andreas Voss (1857-1924), botánico y meteorólogo alemán, autor de nombres científicos.
 Donald H. Voss (fl. 2001), autor de nombres científicos.
 Edward Groesbeck Voss (1929-2012), autor de nombres científicos.
 Isaac Voss o Isaac Vossius (1618-1689), erudito holandés, hijo de Johann Gerhard Vossius.
 James Shelton Voss (n. 1949), astronauta estadounidense.
 Janice Elaine Voss (n. 1956), astronauta estadounidense.
 Johann Gerhard Vossius (1577-1649), erudito, humanista y teólogo neerlandés.
 Johann Heinrich Voss (1751-1826), poeta y traductor alemán.
 John William Voss (n. 1907), autor de nombres científicos.
 Martina Voss (n. 1967), futbolista alemana.
 Paul Voss (n. 1986), ciclista alemán.
 Richard Voss (1851-1918), escritor alemán.
 Torsten Voss (n. 1963), atleta y piloto de bobsleigh alemán.
 Werner Voss (1897-1917), piloto militar alemán.
 Wilhelm (Guglielmo) Voss (1849-1895), autor de nombres científicos.

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Voss, área no incorporada, en California (Estados Unidos).
 Voss, municipio de Noruega.
 Voss, planeta ficticio del universo de Star Wars.

Además, puede referirse a:
 Voss, marca noruega de agua embotellada.
 La ansiedad de Veronika Voss, película de Rainer Werner Fassbinder, de 1982.